Die Primera División 1981/82 war die 51. Spielzeit der höchsten spanischen Fußballliga. Sie startete am 19. September 1981 und endete am 25. April 1982.

Titelverteidiger Real Sociedad wurde zum zweiten Mal spanischer Meister.

Vor der Saison 
 Als Titelverteidiger ging der erstmalige Meister Real Sociedad ins Rennen. Letztjähriger Vizemeister wurde Real Madrid.
 Aufgestiegen aus der Segunda División sind CD Castellón, FC Cádiz und Racing Santander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Nach der Saison 
Internationale Wettbewerbe
 1. – Real Sociedad – Europapokal der Landesmeister
 4. – Athletic Bilbao – UEFA-Pokal
 5. – FC Valencia – UEFA-Pokal
 6. – Betis Sevilla – UEFA-Pokal
 Gewinner der Copa del Rey – Real Madrid – Europapokal der Pokalsieger
 Titelverteidiger des Europapokals der Pokalsieger – FC Barcelona – Europapokal der Pokalsieger

Absteiger in die Segunda División
 16. – FC Cádiz
 17. – Hércules Alicante
 18. – CD Castellón

Aufsteiger in die Primera División
 Celta Vigo
 UD Salamanca
 FC Málaga

Pichichi-Trophäe 
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit vergeben.

Die Meistermannschaft von Real Sociedad

Weblinks 
Spain - List of Champions rsssf.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1981/82
1981 82